Дрори — израильская фамилия:
 Дрори, Авраам — израильский политик, депутат кнессета 4-го и 5-го созывов от движения «Херут».
 Дрори, Амир (1937—2005) — израильский военачальник.
 Дрори, Хася (1899—1976) — израильский политический и общественный деятель, депутат кнессета 1-го созыва от партии МАПАЙ.